Armando Tejera Perdomo (Ingenio, 1967), futbolista canari que jugava de defensa 
 Domingo Tejera (Montevideo, 1899 - 1969), futbolista internacional uruguaià medallista olímpic el 1928 
 Enrique Tejera París
 Felipe Tejera (Caracas, Veneçuela, 1846 - 1924), escriptor i poeta veneçolà 
 Francisco Tejera (Caracas, Veneçuela, 1840 - 1878), compositor veneçolà 
 Marcos Marcelo Tejera Battagliesse (Montevideo, 1973), futbolista uruguaià que juga de migcampista 
 Miguel G. Tejera, diplomàtic veneçolà 
 Nivaria Tejera (Cienfuegos, Cuba, 1929-París, 2016), poetessa i novel·lista cubana 
 Santiago Tejera y Ossavarry
 Sergio Tejera Rodríguez, futbolista